La expresión caja negra puede referirse a:

 Caja negra, concepto de la teoría de sistemas.
 Caja negra, un dispositivo de navegación, sobre todo para los aviones.
 caja negra, un concepto en psicología.
 Caja negra, novela de 2006 de Álvaro Bisama.
 Caja negra, película argentina de 2001.
 Caja negra, película mexicana de 2009.
 Final Caja Negra, canción de la banda argentina Soda Stereo, del álbum musical Signos.
 Caja Negra, álbum de Virus.